Ocnerostoma är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1847. Ocnerostoma ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spinnmalar
Ocnerostoma